El Código Internacional de Nomenclatura para Plantas Cultivadas es el Código que regula los nombres de los cultivares, nombres útiles para la comercialización e indispensables en trámites legales sobre marcas y patentes, también regula su clasificación en Grupos de Cultivares. Un cultivar es un subgrupo de plantas cultivadas que es distintivo, uniforme y estable por el método de propagación indicado en sus caracteres seleccionados, en relación con las razas de las que deriva, lo cual implica que esperablemente debió haber un obtentor que trabajara en la creación del cultivar. El cultivar debe ser registrado en alguno de los Registros Internacionales de Cultivares de los listados en el Código, con un nombre conforme a las reglas, para ser legal.

El Código ofrece además información de interés legal, administrativo y comercial, como la lista de autoridades para el registro internacional de cultivares, las instituciones a las que se puede enviar muestras del cultivar para que se conserven como referencia, glosarios y otros datos. 

No todas las plantas cultivadas están abarcadas por la definición de "cultivar" o los esquemas de los grupos de cultivares, ni es útil clasificarlas como tales (véase Clasificación y nomenclatura de plantas cultivadas como un artículo más abarcativo sobre nombres de plantas cultivadas).

Resumen de las reglas 

El Código define estrictamente el término cultivar, de forma que no haya dudas si una obtención califica como cultivar o no, y a esa definición le dedica varios de los primeros artículos.

En la construcción del nombre de un cultivar se encuentran varias diferencias con el Código de Botánica, por ejemplo, salvo excepciones se usan idiomas diferentes del latín, se permite trasliterarlo (escribirlo en sistema de caracteres diferentes del original), se permite corregir errores de ortografía del original, y se debe registrar en un Registro Internacional de Cultivares; en la construcción de Grupos de Cultivares se usan idiomas diferentes del latín y se permite su traducción a otros idiomas siendo todos nombres válidos del mismo grupo, todo el conjunto de caracteres que define al grupo de cultivares tiene que estar presente en cada cultivar del grupo, y cuando cambia la circunscripción (los caracteres que lo definen) siempre tiene que cambiar el nombre del grupo, además de que se exhorta explícitamente a que los cultivares se agrupen en cuantas clasificaciones diferentes sea necesario según caracteres de utilidad en contextos diferentes.

El nombre de un cultivar empieza con el taxón botánico menos inclusivo al que pertenece (o si no al menos con el género) seguido del epíteto del cultivar entre comillas simples y con la tipografía del texto: Cucurbita pepo 'Connecticut Field' (hasta 1996 se aceptaba la alternativa Cucurbita pepo cv. Connecticut Field), se permiten como sinónimos Cucurbita 'Connecticut Field' y Zapallo 'Connecticut Field'. El término "Calabaza 'Connecticut Field'" no se podría utilizar como sinónimo debido a que también se denomina "calabaza" a frutos de taxones fuera del género Cucurbita y podría estar haciendo referencia a otro cultivar en otro género con el mismo epíteto específico, es decir es un nombre ambiguo.

El nombre de un grupo se escribe en mayúsculas, en la tipografía del texto, seguido del texto "Group" o su equivalente en otro idioma: Cucurbita pepo Pumpkin Group, traducido formalmente (siguiendo las reglas del Código) a Cucurbita pepo Grupo Pumpkin. El taxón más abarcativo para iniciar el nombre de los grupos de cultivares también es el de género.

Una planta que no se puede diferenciar de un cultivar en los caracteres que lo describen que son distintivos, homogéneos y estables por el método de propagación indicado se considera parte del cultivar aunque su origen sea diferente.

Véase también 

 Clasificación de plantas cultivadas

Citas

Referencias

Bibliografía

 El Código de Plantas Cultivadas (en inglés en el original): C.D. Brickell et al. 2009. International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. 8th edition (en inglés)

Enlaces externos 

 ISHS (quienes desarrollaran el Código de Plantas Cultivadas). Cómo nombrar un nuevo cultivar (en inglés)
 C.D. Brickell et al. 2009. International Code of Nomenclature for Cultivated Plants. 8th edition (en inglés)

Códigos de botánica
Clasificación y nomenclatura de plantas cultivadas